Биккулова — русская фамилия и название населённых пунктов:

Россия 
 Биккулова (Биккулово) — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Биккулова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.

Персоналии 
 Биккулова, Алёна Алексеевна (род. 1982) — российская актриса театра и кино, эстрадная певица, композитор и автор песен.